A Star Is Born steht für:
 den Originaltitel von Ein Stern geht auf, US-amerikanischer Spielfilm von William A. Wellman (1937)
 den Originaltitel von Ein neuer Stern am Himmel, US-amerikanischer Spielfilm von George Cukor (1954)
 A Star Is Born (1976), US-amerikanischer Spielfilm von Frank Pierson (1976)
 A Star Is Born (2018), US-amerikanischer Spielfilm von Bradley Cooper (2018)
 A Star Is Born (Soundtrack), Soundtrack zum Film aus dem Jahr 2018